Pares ist der Familienname folgender Personen:

 Bernard Pares (1867–1949), britischer Historiker
 Marion Pares (1914–2004), britische Autorin
 Ursula Pares (1907–1986: seit 1936 Susan Jellicoe), britische Fotografin und Autorin; Tochter von Bernard Pares

Pares heißen folgende geographische Objekte:
 Pares (Antigua), Ort im St. Peter’s Parish der Karibikinsel Antigua
 Paresberg (Monte Pares), Berg in der Fanesgruppe

Siehe auch:
 Primus inter pares
 Pahres